Fontcouverte ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Fontcouverte (Aude) im Département Aude
 Fontcouverte (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Fontcouverte-la-Toussuire im Département Savoie